Drennan est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Drennan (1958-), guitariste irlandais ;
 Charles Drennan (1960-), prélat catholique néo-zélandais ;
 Kathryn M. Drennan, écrivaine de science-fiction américaine.